farfura – fajans
 farfury, farfurki – wyroby fajansowe

Fajans